Móstoles (stanice metra) může označovat více stanic metra v Móstoles
 Móstoles Central (stanice metra)
 Hospital de Móstoles (stanice metra)
 Móstoles Sur (stanice metra) – nedokončená stanice